A naosz különféle jelentései:

 A klasszikus építészetben a cella, azaz a templom központi része, a kultuszszobor helye.
 Az ókori Egyiptomban a naosz a templom elzárt, tiltott része, ahol az oltár vagy az istenszobor található. Naosz az istenszobor tárolószekrénye is.
 A bizánci építészetben egy templom naosza az a tér, amely a liturgia helye.
 A Zeta Puppis csillag másik neve.
 NAOS (Nasmyth Adaptive Optics System) annak az adaptív optikai rendszernek a neve is, amely a csillagászati fényképezésnél a légköri torzítás kiküszöbölésére szolgál.
 Naosz egy erődített sziget a Panama-öbölben.
 Naos egy város Namíbiában.

Fordítás